Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Championship Gstaad 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 16. Juli 2017 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Saanen